Агустиния (, буквально — животное Агустина) — род завроподовых динозавров из клады Somphospondyli, живших во времена раннемеловой эпохи ( назад) на территории нынешней Южной Америки.

История изучения 
Окаменелости были найдены в провинции Неукен (формация Lohan Cura) в Аргентине. Впервые описан палеонтологом Бонапарте в 1999 году. Единственный вид — Agustinia ligabuei, назван в честь первооткрывателя животного — Агустина Мартинели. Название впервые появилось в статье-аннотации аргентинского палеонтолога Хосе Бонапарта в 1998 году. Первоначально животному было дано название «Augustia», однако его пришлось сменить, так как оно было уже занято родом жуков (похожая ситуация произошла с тероподом Megapnosaurus и зауроподом Protognathosaurus). Переименование и полноценное описание вышло в 1999 году. Видовое название дано в честь филантропа Джанкарло Лигабуэ, финансировавшего экспедицию, во время которой и были обнаружены остатки.

Описание 

Известны лишь фрагменты скелета. К ним относятся частичные спинные позвонки и хвостовые позвонки, части бёдер, малоберцовой кости и пять частей плюсны. Некоторые черты свидетельствуют о его принадлежности к диплодоцидам, зато другие указывают на его родство с титанозавридами.

Агустиния относительно хорошо известна общественности по характерным шипам-остеодермам, обнаруженным рядом со скелетом и сильно напоминавших по форме шипы и пластины не родственных стегозавров. Однако последующие исследования оспорили характер этих пластин. Изучение плохо сохранившегося материала показало, что остеодермы скорее всего являются кусками бедра и сломанными рёбрами. Эта переоценка была подтверждена гистологией, которая показала несоответствие структуры «остеодерм» агустинии и остеодерм титанозавров. Фрагментарные остатки таза были определены как части подвздошной кости.

Помимо гипотетической брони, о животном сохранилось очень мало информации. Малоберцовая кость имеет длину около 895 мм. Исходя из сравнения с другими титанозаврами, к которым предположительно относится динозавр, общую длину животного можно оценить в 15 метров. Однако, из-за очень малого количества и плохой сохранности ископаемых практически невозможно выделить какие-либо аутопоморфии, которые можно бы было использовать для отделения рода от других динозавров. Часть исследователей рассматривают агустинию в качестве nomen dubium, поскольку ископаемых слишком мало и они слишком фрагментарны.

Систематика 
Из-за необычной гипотетической брони род был отнесён в своё отдельное семейство Agustiniidae, однако это семейство не получило широкого признания в научных кругах. Животное имеет черты, близкие как к титанозаврам, так и к диплодоцидам. Немногие отличительные черты голотипа позволяют отнести род к кладе Somphospondyli.

Примечания 

Somphospondyli
Динозавры мелового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии из меловых отложений Аргентины
Фоссилии, описанные в 1999 году
Nomen dubium
Мартинели, Агустин